San Esteban de Gormaz är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Esteban de Gormaz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Esteban de Gormaz är huvudsakligen platt. San Esteban de Gormaz ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om San Esteban de Gormaz. Runt San Esteban de Gormaz är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Burgo de Osma,  km öster om San Esteban de Gormaz. Trakten runt San Esteban de Gormaz består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon